Richard Thomson peut faire référence à :
 Thomas Richard Heywood Thomson (1813-1876), médecin, explorateur et naturaliste britannique.
 Richard J. Thomson (1972-), réalisateur et producteur de films français.
 Richard Thomson (1976-), homme politique écossais.